Тази статия е дискография на британската хевиметъл група Блек Сабат.

Студийни албуми 
Много от албумите на Black Sabbath (включително първите осем с Ози Озбърн и двата с Рони Джеймс Дио) са считани за класика в хевиметъла. По-късните записи на групата получават признание в последните години. Много от тях се харесват предимно на най-верните фенове на групата (като Born Again и албумите с Тони Мартин например).

Концертни албуми

Компилации

Сингли 

 
Дискографии на британски изпълнители